Сборную Австралии на играх в Турине представляли 40 спортсменов, что сделало её самой многочисленной в своей истории выступлений на зимних Олимпийских играх. В общей сложности представители Австралии завоевали 2 медали — золото и бронзу, что позволило занять 17-е место в неофициальном общекомандном зачёте.

Медалисты

Биатлон

Мужчины

Бобслей

Горнолыжный спорт

Мужчины

Лыжные гонки

Женщины

Спринт

Санный спорт

Скелетон

Сноубординг

Хафпайп

Параллельный гигантский слалом

Сноубордкросс

Фигурное катание 

Примечание: КП — короткая программа, ПП — произвольная программа

Фристайл

Женщины

Мужчины

Шорт-трек

Женщины

Мужчины

Ссылки 

 Официальный сайт олимпийского комитета Австралии  

Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года
Спорт в Австралии в 2006 году